Генріх VII (імператор Священної Римської імперії) (1275–1313)
 Генріх VII (король Англії) (1457–1509)